Заводской () — посёлок городского типа. Входит в состав городской администрации Степногорск. Образует одноименную поселковую администрацию «Посёлок Заводской». 

 Код КАТО — 111841100.
 Код КАТО администрации —111841000.

География 
Посёлок расположен в 14 км на северо-восток от Степногорска. Через посёлок проходит автомобильная дорога P-6. В северной части имеется станция Заводская.

История 
Возник в 1969 году при строительстве предприятия военной промышленности.

Население 
В 1999 году население посёлка составляло 3991 человек (1869 мужчин и 2122 женщины). По данным переписи 2009 года, в посёлке проживали 3504 человека (1659 мужчин и 1845 женщин).

По данным на начало 2019 года население посёлка составляло 3964 человека (2012 мужчины и 1952 женщины)

Примечания 

Населённые пункты Степногорской городской администрации
Посёлки городского типа Казахстана